Александр Воскресенский: Воскресенский, Александр Абрамович (1809—1880) — русский химик.
 
 Воскресенский, Александр Васильевич (1928—2014) — директор Ижевского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда.
 Воскресенский, Александр Георгиевич (1875—1950) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Воскресенский, Александр Григорьевич (1835—1869) — русский педагог и революционер.
 Воскресенский, Александр Михайлович (1828—1883) — экстраординарный профессор Киевской духовной академии, протоиерей.
 Воскресенский, Александр Петрович (1854—1942) — земский врач, общественный деятель, Герой Труда